Progreso puede referirse a:

 Progreso, concepto humano de desarrollo.

Geopolítica 
Argentina
 Progreso, localidad de la Provincia de Santa Fe;
 Villa Progreso, barrio de Berisso;

Estados Unidos
 Progreso, localidad de Texas;

México
 Progreso, puerto en Yucatán;
 Progreso, localidad en Baja California;
 Progreso, localidad en Sonora;
 Progreso de Obregón, municipio en Hidalgo.
 Progreso, localidad cabecera del municipio de Progreso de Obregón en Hidalgo;
 Progreso localidad del municipio de Atotonilco de Tula en Hidalgo;
Panamá
 Progreso, localidad de Chiriquí;

Uruguay
 Progreso, localidad de Canelones;

Usos varios 
 Club Atlético Progreso, institución deportiva de Uruguay;
 Editorial Progreso, extinta editorial de la URSS;
 Progreso (Islas Feroe), partido político de las Islas Feroe.